Mieczysław Cybulski (1903-1984) – polski aktor
 Mieczysław Cybulski (1933-2021) – operator filmowy, fotograf